

Г'юзвілл — місто, штат Пенсільванія
 Г'юзвілл — селище, штат Міссурі
 Г'юзвілл — переписна місцевість, штат Меріленд
 Г'юзвілл — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі